Хафпенни, неправильно Халфпенни () — английская фамилия, одна из производных форм ирландского отчества Ó hAlpín, означающего «потомок ». Другие английские производные этого отчества, ставшие фамилиями — Хэлпин и . Все эти три фамилии фиксируются письменно именно в таком написании с XVIII века.

Фамилия 
 Хафпенни, Джилл (род. 1975) — английская актриса кино и телевидения.
 Хафпенни, Ли (род. 1988) — валлийский регбист.
  (1723—1755) — английский архитектор и строитель.
  (род. 1991) — английская актриса кино и телевидения.

См. также 
 Полпенни